Mennonietenbuurt (Noord-Holland), een buurtschap in de gemeente Schagen in de provincie Noord-Holland.
Mennonietenbuurt (Utrecht), een buurtschap in de gemeente De Ronde Venen in de provincie Utrecht.